Seitaad ruessi — вид ящеротазових динозаврів, що існував у ранній юрі (184 млн років тому).

Скам'янілості 
Частковий посткраніальний скелет динозавра виявлений у 2005 році у відкладеннях формації Піщанники Навахо у штаті Юта, США. Нові рід та вид описані у 2010 році. Рід Seitaad названий на честь однойменного чудовиська з міфології індіанців навахо. Видова назва S. ruessi вшановує американського художника і натураліста Еверета Руесса, який зник безвісти у 1934 році під час дослідження Південної Юти.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що показує родинні зв'язки виду, за Chapelle and Choiniere (2018)

Оригінальна публікація

Примітки 

Завроподоморфи
Динозаври Північної Америки
Динозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2010